58 Эридана () — звезда, которая находится в созвездии Эридан на расстоянии около 44 световых лет от нас. Вокруг звезды обнаружен пылевой диск.

Характеристики 
Звезда представляет собой жёлто-оранжевый карлик главной последовательности. По своим свойствам она очень напоминает Солнце. Её масса и радиус составляют по 96% соответственно. Возраст звезды оценивается приблизительно в 800 миллионов лет. Недавние исследования показали, что вокруг неё находится пылевой диск.

Ближайшее окружение звезды 
Следующие звёздные системы находятся на расстоянии в пределах 20 световых лет от 58 Эридана:

Примечания

См. также 
 Список звёзд созвездия Эридана

Ссылки 
 Астрономическая база данных SIMBAD 
 Solstation 

Эридан (созвездие)
Жёлтые карлики